Šebová ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Šebová (* 1988), slowakische Biathletin
 Zuzana Šebová (* 1982), slowakische Schauspielerin